Il risveglio (The Awakening) – film del 1928 diretto da Victor Fleming
 Il risveglio – album di Tsu del 2009
 Il Risveglio – settimanale della Diocesi di Fidenza
 Il Risveglio – settimanale del Canavese nato nel 1924
 Il Risveglio – romanzo pubblicato nel 1899 scritto dalla scrittrice statunitense Kate Chopin